ntoskrnl.exe (сокр. от  — «ядро операционной системы NT») — файл ядра операционных систем семейства Windows NT. Он используется с версии Windows NT 3.1 вплоть до Windows 11. Данный исполняемый файл запускается загрузчиком ядра Windows Boot Manager в безопасном режиме. Ядро использует формат исполняемых файлов PE, оно используется в 32-битной версии, в 64-битной используется PE+

Как только ядро загружено и запущено, оно инициализирует файловую систему, драйвера, аппаратные устройства и подсистему Win32 или Win64. Затем оно загрузит реестр и запустит программу оболочки, после чего пользователь сможет воспользоваться компьютером.

Ядро Windows NT содержит код ядра, исходные тексты различных сообщений, текст синего экрана смерти и прочую информацию, которую можно увидеть с помощью HEX-редактора или дизассемблера.

Варианты 
Различают 4 варианта ядра, которые используются в зависимости от конфигурации компьютера.
 ntoskrnl.exe — однопроцессорное ядро Windows без поддержки режима PAE.
 ntkrnlmp.exe () — многопроцессорное ядро Windows без поддержки режима PAE.
 ntkrnlpa.exe — однопроцессорное ядро Windows с поддержкой режима PAE.
 ntkrpamp.exe — многопроцессорное ядро Windows с поддержкой режима PAE.

Расположение 
Обычно ядро системы находится в каталоге "Windows/System32". Также он содержится в каталоге "Windows/SysWOW64" для совместимости со старыми программами

Примечания 

Стандартные приложения Windows